Дем може да се отнася за:

 Дем, административно-териториална единица в Гърция
 Джонатан Дем (р.1944), американски продуцент, кинорежисьор, сценарист, киноартист и кинооператор.
 Дем (група), ирландска музикална група